A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 2003 é a 55° edição promovida pela F.I.M.. A temporada se iniciou no dia 6 de abril em Suzuka e encerrou-se no dia 2 de novembro em Valencia. Valentino Rossi acabou conquistando o título da MotoGP em 2003., o samarinês Manuel Poggiali venceu a categoria 250cc e o espanhol Daniel Pedrosa foi o vencedor da 125cc.

O novo milênio trouxe consigo muitas mudanças ao esporte. Depois da Honda ter dominado o final dos anos 90 e Valentino Rossi ter vencido o seu primeiro título da categoria de 500cc em 2001, o esporte renasceu enquanto MotoGP em 2002. Com o ‘rebranding’ foram introduzidas novidades e novos regulamentos técnicos. Os motores a quatro tempos regressaram à categoria principal e a cilindrada das motos da categoria principal foi aumentada para 990cc. Depois de se ter sagrado o último campeão dos 500cc, Rossi venceu quatro títulos do MotoGP consecutivos, entre 2001 e 2005.

A temporada foi marcada pelo acidente do japonês Daijiro Kato, em sua primeira corrida como piloto da equipe Telefónica Movistar Honda. Foram 13 dias em estado de coma, até seu falecimento em 20 de abril. Em homenagem ao piloto, os demais competidores utilizaram o #74 na etapa da África do Sul.

Grandes Prêmios

Equipes e pilotos

MotoGP

250cc

125cc

Classificação

MotoGP
Sistema de Pontuação
São atribuídos pontos aos 15 pilotos mais bem classificados que terminem a corrida.

 Não classificado: Daijiro Kato (Telefónica-Movistar Suzuki), falecido no GP do Japão.

MotoGP Construtores

250cc

125cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

2003